Важиха () — польське прізвище.

Відомі носії:
 Кшиштоф Важиха (*1964) — польський футболіст та польський і грецький футбольний тренер .
 Роберт Важиха (*1963) — польський футболіст та футбольний тренер.

Польські прізвища